Улица Большакова — улицы в городах Российской Федерации, названные в честь разных людей с фамилией Большаков.

 Улица Большакова — улица в Екатеринбурге;
 Улица Большакова — улица в Томске (Микрорайон Наука).